Als fernstehend bzw. Fernstehender wird eine Person oder eine Bevölkerungsschicht bezeichnet, die einer gesellschaftlich bedeutsamen Thematik gleichgültig bis ablehnend gegenübersteht.

Solche Bereiche sind vor allem:
 Allgemeine Politik – siehe Nichtwähler und Politikverdrossenheit
 Abweichung von einer vorherrschenden Denkweise, siehe Widerstand (Politik)
 Desinteresse an Kunst und Kultur – siehe Kulturbanause.

Siehe auch:
 soziale Distanz